De Belgische kampioenschappen squash 2020 waren door Squash Belgium georganiseerde kampioenschappen voor squashers. De 79e editie van de Belgische kampioenschappen vond plaats in het Vlaams Squashcentrum te Herentals van 13 tot 16 februari 2020.

De finale bij de heren A werd gewonnen door Jan Van den Herrewegen. Hij versloeg Joeri Hapers in drie sets. Bij de dames A werd de finale gewonnen door Nele Gilis met 3-1 tegen haar zus Tinne. Het was de zesde titel voor Nele Gilis en de vierde titel voor Jan Van den Herrewegen.

Resultaten

Dames A

Heren A

Belgische kampioenschappen squash
Sport in 2020
Sport in Herentals
Sportevenement in Antwerpen (provincie)